Ole Berthelsen eller Ole Bertelsen har flere betydninger:
 Ole Bertelsen (biskop) – dansk biskop over Københavns Stift
 Ole Berthelsen (geolog) – dansk geolog og direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelser
 Ole Berthelsen (sanger) – dansk sanger/sangskriver, forfatter